Ont kan syfta på:

 Ont – ett tillstånd, se smärta
 Ont – ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller rent av farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar, se ondska